Ron Davis puede hacer referencia a:
Ronald Howard "Ron" Davis, baloncestista estadounidense (1954).
Ron Davis, baloncestista estadounidense (1959).